Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 911-es és 911A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

911-es busz (Budapest)megszűnt
911A busz (Budapest)megszűnt szilveszteri járat

911-es busz (Győr)

911-es busz (Pécs)megszűnt